Орша́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Оршанская улица — улица в Барани.
 Оршанская улица — улица в Борисове.
 Оршанская улица — улица в Гомеле.
 Оршанская улица — улица в Минске.

Россия 
 Оршанская улица — улица в Москве.
 Оршанская улица — улица в Смоленске.

Украина 
 Оршанская улица — улица в Донецке.